Хеллинг () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хеллинг, Дик (1950—2018) — нидерландский футболист.
 Хеллинг, Карл (1904—1937) — немецкий шахматист, мастер.
  (род. 1970) — американский бейсболист.